Kusterer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Kusterer (1898–1967), deutscher Opernkomponist und Dirigent
 Karin Kusterer (* 1955), deutsche Ethnologin und Schriftstellerin
 Manfred Kusterer, deutscher Unternehmer
 Sabine Kusterer (* 1991), deutsche Gewichtheberin
 Wilhelm Ernst Kusterer (1922–2017), deutscher Kriegsverbrecher